Bicknell può riferirsi a:
Bicknell – città dell'Indiana (Stati Uniti)
Bicknell – città dello Utah (Stati Uniti)
Clarence Bicknell – (1842-1918) matematico, esperantista, religioso britannico
Museo e biblioteca Clarence Bicknell – primo museo della Liguria occidentale creato da Clarence Bicknell